Héry – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.
 Héry – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.